meerdere plaatsen in Turkije:
 Dereköy (Tutak), een dorp in het district Tutak in de provincie Ağrı
Dereköy (Haymana), een dorp in het district Haymana in de provincie Ankara
 Dereköy (Damal), een dorp in het district Damal in de provincie Ardahan
 Dereköy (Germencik), een dorp in het district Germencik in de provincie Aydın
 Dereköy (Karacasu), een dorp in het district Karacasu in de provincie Aydın
 Dereköy (Koçarlı), een dorp in het district Koçarlı in de provincie Aydın
 Dereköy (Kuyucak), een dorp in het district Kuyucak in de provincie Aydın
 Dereköy (Yenipazar, Aydın), een dorp in het district Yenipazar in de provincie Aydın
 Dereköy (Yenipazar, Bilecik), een dorp in het district Yenipazar in de provincie Bilecik
 Dereköy (Ağlasun), een dorp in het district Ağlasun in de provincie Burdur
 Dereköy (Karamanlı), een dorp in het district Karamanlı in de provincie Burdur
 Dereköy (Yeşilova), een dorp in het district Yeşilova in de provincie Burdur
 Dereköy (Mudanya), een dorp in het district Mudanya in de provincie Bursa
 Dereköy (Bayramören), een dorp in het district Bayramören in provincie Çankırı
 Dereköy (Merkez), een dorp in het district Merkez in provincie Kırklareli
 Dereköy (Akhisar), een dorp in het district Akhisar in de provincie Manisa
 Dereköy (Bodrum), een dorp in het district Bodrum in de provincie Muğla
 Dereköy (Milas), een dorp in het district Milas in de provincie Muğla
 Dereköy (Havza), een dorp in het district Havza in de provincie Samsun
 Dereköy (Eşme), een dorp in het district Eşme in de provincie Uşak
 Dereköy (Pazar), een dorp in het district Pazar in de provincie Tokat

anders:
 Dereköy (Adygea), een dorp in Adygea, een autonome republiek van de Russische Federatie